

Geografia 
 L'actual comarca del Pallars Jussà

Geografia històrica 
 Comtat de Pallars Jussà
 Nom que rebé el municipi de Conca de Dalt entre 1969 i 1995.